Mistral (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri 
 Mistral (vela)
 Mistral (vent), vent procedent del nord-oest 
 Cine Mistral, sala d'exhibició cinematogràfica a Barcelona, inaugurada l'any 1934
 Mistral (lletra tipogràfica)

 Biografies: 
 Frederic Mistral, escriptor en occità premi Nobel el 1904 
 Gabriela Mistral (1889-1957), escriptora xilena premi Nobel el 1945 
 Jorge Mistral (Aldaia, Horta, 1920 — Mèxic, 1972), actor valencià 
 Mary Mistral (València, 1939 - 1998), vedet de revista valenciana

 Nati Mistral (Madrid, 1928 - 2017), actriu i cantant espanyola, estretament vinculada amb l'Argentina i Mèxic